В этой статье указаны крупные нефтяные и газоконденсатные месторождении в мире, их геологические запасы, годы открытия и нефтегазоносные бассейны, к которым они относятся.

Литература 
 Нефтегазовая вертикаль
 Oil & Gas Journal Russia
 BP Statistical Review
 Lukoil Statistical Review
 По данным Международного энергетического агентства
 US Energy Information Authority
 Oil and Gas of Kazakhstan
 Нефть и Капитал
 Геология нефти и газа
 Нефть и Газ Евразия

Ссылки 
 Мировая энергетический обзор 2005
 Нефтяной мир
 Нефтегазовая вертикаль
 Oil & Gas Journal Russia
 Нефть и газ
 Нефть и Капитал
 Геология нефти и газа
 официальный сайт Казмунайгаза
 официальный сайт NIOC
 официальный сайт Saudiaramco
 Геологическая служба США
 Добыча нефти и газоконденсата на некоторых крупнейших месторождениях мира, млн т
 24 крупнейших нефтяных месторождений в мире

См. также 
 Нефтяное месторождение
 Крупнейшие нефтяные месторождения мира